Happy Ending eller Happy ending kan syfta på:

 Happy ending (film, 2015) – kortfilm från 2015 av filmkollektivet Crazy Pictures
 Happy Ending (film, 2018) – dansk romantisk dramakomedifilm från 2018
 Happy Ending (musikalbum av Glenn Tilbrook) – musikalbum från 2014 av Glenn Tilbrook
 Happy Ending (musikalbum av Terry Riley) – musikalbum från 1972 av Terry Riley, filmmusik för Joël Santoni's film Les Yeux Fermés
 The Happy Ending – en amerikansk dramafilm från 1969 i regi av Richard Brooks, se I nöd och lust (1969)